NGC 6751 (другое обозначение — PK 29-5.1) — планетарная туманность в созвездии Орёл.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6751
Орёл (созвездие)
Планетарные туманности